В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Зіна Гаррісон і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гендрікссон і Dinky Van Rensburg 6-0, 6-3.

Сіяні пари 

 Зіна Гаррісон /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (півфінал)

 Андреа Темашварі /  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington